Moskwicz 403 (ros. Москвич 403) – samochód osobowy produkowany przez Moskiewską Fabrykę Samochodów Małolitrazowych (MZMA, Moskowskij Zawod Małolitrażnych Awtomobilej) w latach 1962 - 1965.

Historia i opis modelu 
Samochód stanowił model przechodni - rozwinięcie Moskwicza 407 z niektórymi elementami nowo projektowanego Moskwicza 408. Był tym samym ostatnim etapem rozwoju linii zapoczątkowanej przez Moskwicz 402. Z modelu 407 przejął m.in. nadwozie, nieznacznie zmodyfikowany silnik, układ napędowy i zawieszenie tylne, a nowe było przednie zawieszenie, ulepszone hamulce z samoregulującymi się cylindrami (po raz pierwszy w ZSRR), hydrauliczne sterowanie sprzęgła i mechanizm kierowniczy z nową kierownicą (w jasnym kolorze). Model 403 produkowano od grudnia 1962 do lipca 1965. Od maja 1964 zaczęto montować ulepszony silnik M-407D1. Samo nadwozie modelu 403 na rynek radziecki praktycznie nie różniło się od późnego modelu 407, inny był jedynie numer modelu w załamaniach dekoracyjnej listwy na bokach przednich błotników, a na późniejszych seriach widoczny był spryskiwacz szyby przedniej (uruchamiany nożną pompką).

Zbudowano 133 523 sztuk modelu 403, z tego 50 612 na eksport. Samochód był droższy od Moskwicza 407 o 900 rubli i kosztował ok. 3411 rubli. 

Oprócz modelu podstawowego wytwarzano następujące modele:
Moskwicz 403E - wczesny wariant eksportowy
 Moskwicz 403IE (ros. 403ИЭ) - wydanie eksportowe z nowymi dekoracyjnymi podwójnymi listwami po bokach, zmienioną i powiększoną przednią kratą z kierunkowskazami zachodzącymi na boki błotników oraz z oprawami tylnych świateł lakierowanymi w kolorze nadwozia
 Moskwicz 403M - samochód pomocy medycznej (nadwozie sedan)
 Moskwicz 403B - wersja ze sterowaniem ręcznym dla inwalidów
 Moskwicz 403T - wersja przystosowana jako taksówka
 Moskwicz 403Ju (ros. 403Ю) - wersja dla krajów o gorącym klimacie
 Moskwicz 424 - kombi
 Moskwicz 432 - furgon

Dane techniczne 
 Źródło: 
 Nadwozie: samonośne, stalowe, 4-drzwiowe, 4-miejscowe
 Długość/szerokość/wysokość: 4055 / 1540 / 1560 mm
 Rozstaw osi: 2380 mm
 Rozstaw kół: 1220 mm
 Masa własna: 980 kg
 Masa całkowita: 1280 kg (4 pasażerów)
 Prześwit pod osiami: 200 mm
 Pojemność bagażnika: 340 dm³

 Silnik: M-407 - gaźnikowy, 4-suwowy, 4-cylindrowy rzędowy, górnozaworowy OHC, chłodzony cieczą, umieszczony z przodu, napędzający koła tylne
 Pojemność skokowa: 1358 cm³
 Średnica cylindra x skok tłoka: 76 x 75 mm
 Moc maksymalna: 45 KM (33 kW) przy 4500 obr/min
 Stopień sprężania: 7:1
 Maksymalny moment obrotowy: 88 Nm przy 2600 obr/min
 Gaźnik: K-59
 Skrzynia przekładniowa mechaniczna 4-biegowa, zsynchronizowana na biegach II-IV, z dźwignią przy kierownicy

 Zawieszenie przednie: niezależne, poprzeczne wahacze resorowane sprężynami, teleskopowe amortyzatory hydrauliczne, stablizator
 Zawieszenie tylne: zależne, sztywna oś na podłużnych resorach półeliptycznych, teleskopowe amortyzatory
 Hamulce przednie i tylne bębnowe, hydrauliczne; hamulec ręczny mechaniczny na koła tylne
 Ogumienie o wymiarach 5,60-15"

 Prędkość maksymalna: 115 km/h
 Zużycie paliwa: 6,5 l przy 40-50 km/h
 Przyspieszenie 0-100 km/h: 36 s (dane dla modelu 407)

Przypisy

Bibliografia 
 Lew M. Szugurow, Awtomobili Rossii i SSSR. Cz.2, Moskwa, 1993,  
 Moskwicz-403, Avtolegendy SSSR Nr.32, DeAgostini 2010, ISSN 2071-095X, 

403
Samochody kompaktowe
Samochody tylnonapędowe
Samochody z lat 60.
Sedany